El Campionat Mundial de Ral·lis del 1976 va començar el 17 de gener amb la 44a edició del ral·li de Monte-Carlo i va finalitzar amb el ral·li de Gal·les el 30 de novembre. El campionat el va guanyar Lancia, seguit d'Opel amb quasi la meitat de punts.

Referències 

1976
Competicions esportives del 1976